Аполло́н Ма́йков: 
 Майков, Аполлон Аполлонович (1866—1917) — художник, один из учредителей Союза русского народа.
 Майков, Аполлон Николаевич (1821—1897) — русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН.